Стратерн, Алан
Стратерн, Мэрилин
См. также
Граф Стратерн